Шальная пуля (Obaltan) — южно-корейский фильм-драма 1961 года, режиссёр Ю Хён Мок
 Шальная пуля — советский исторический фильм 1980 года, режиссёр Гизо Габескирия
 Шальная пуля (Stray Bullet) — ливанский фильм-драма 2010 года, режиссёр Джордж Хачем
 Шальная пуля (The Gundown) — американский вестерн 2011 года, режиссёр Дастин Рикерт